De 29e editie van de Europe Cup voor badminton werd gehouden in 2006 in de Spaanse plaats La Rinconada. Het toernooi werd gewonnen door het Franse IBMC Issy-les-Moulineaux.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

2006
Badminton in 2006
Badminton in Duitsland
Europees kampioenschap in Spanje
Sport in Andalusië